Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Віржіні Раззано.

Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Віржіні Раззано з рахунком 7–6(5), 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Singles draw 
Qualifying draw 

Aegon International
2009